Cuitláhuac (ou Cuitlahuac) pode referir-se a:

Pessoas:

Cuitláhuac - penúltimo governante asteca de Tenochtitlan.

Locais:
Estação Cuitláhuac - estação de metro da Cidade do México
Cuitláhuac (Veracruz) - um município do estado mexicano de Veracruz

Asteroides
2275 Cuitlahuac

Desambiguação